Saller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Saller (* 1982), deutscher Basketballspieler 
 Benedikt Saller (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Eddy Saller (1930–2003), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Eugenio Saller (* 1928), brasilianischer Tennisspieler
 Josef Saller (* 1945), österreichischer Politiker (ÖVP), Bundesrat und Salzburger Landtagsabgeordneter
 Karl Saller (1902–1969), deutscher Anthropologe und Arzt

 Richard Saller (* 1946), deutscher Fußballtrainer und Geschäftsmann
 Richard P. Saller (* 1952), US-amerikanischer Althistoriker
 Sophia Saller (* 1994), deutsche Triathletin
 Tom Saller (* 1967), deutscher Arzt und Schriftsteller

Saller steht für:
 Sport-Saller, Versand für Fußball-Produkte

Siehe auch:
 Saler